

Geografia

Austria 
 Naas – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Irlandia 
 Naas – miasto

Osoby 
 Josef Naas – niemiecki matematyk

Zobacz też 
 NAS